Паша́ева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Пашаева, Ганира Алескер кызы (род. 1975) — общественный и политический деятель, журналист, поэтесса, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
 Пашаева, Наргиз Ариф гызы; (род. 1962) — доктор филологических наук, профессор, ректор Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, действительный член НАНА.
 Пашаева, Нина Михайловна (1926—2013) — российский историк, библиограф и поэт, доктор наук.